William Sprague III (1799–1856), Rhode Island-i szenátor 1842–44 között
 William Sprague IV (1830–1915), Rhode Island-i szenátor 1863–75 között